Klaus Bliesener ist der Name folgender Personen:

* Klaus Bliesener (Jurist) (* 1932), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof
 Klaus Bliesener (Autor) (* 1951), deutscher Kinderbuchautor und Illustrator